La Luna steht für:

 La Luna (Film), ein italienischer Spielfilm (1979) von Bernardo Bertolucci
 La Luna (Kurzfilm), ein animierter Kurzfilm (2011) von Enrico Casarosa
 La Luna (Album), ein Musikalbum des Musikers Angelo Branduardi
 La Luna (Lied), ein Hit der Sängerin Belinda Carlisle
 La Luna (Zeitschrift), eine spanische Zeitschrift
Siehe auch:
 La Luna Sangre